Osma kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Osm, vattendrag, Pleven,

Finland 

 Osma (ö), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar